Больша́я Черна́ва:
 Большая Чернава — река в Орловской и Липецкой областях
 Большая Чернава — село в Краснозоренском районе Орловской области